

Cinema 
 Interceptor – film d'azione del 1979
 Interceptor - Il guerriero della strada – film postapocalittico del 1981
 Interceptor – film d'azione del 2022
 V8 Interceptor – automobile della saga di film Interceptor
 TIE – astronave della saga di film Guerre stellari

Altro 
 Interceptor – romanzo del 2010
 Jensen Interceptor – autovettura sportiva 1966-1976
 Interceptor Software – editore di videogiochi britannico 1983-1992